Орта — власна назва.

Топоніми

Орта (озеро)
 Орта-Сан-Джуліо — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Новара.

Орта (Азори) — муніципалітет.
 Орта-да-Віларіса — парафія.

Орта-Сирт (значення)
 Орта-Кая — гора і скеля в Криму.
 Орта-Тепе (значення)
 Орта-Алан — гора в Криму.
 Орта-Бурун — гора в Криму.
 Орта-Дере — яр в Криму.
 Орта-Кир — гірський хребет в Криму.
 Орта-Узень — річка в Криму.
 Орта-Хир — гірський хребет в Криму.
 Орта-Чахли — гірський хребет в Криму.

Прізвище 
 Андре Орта (1996) — португальський футболіст.
 Віктор Орта (1861—1947) — бельгійський архітектор, один із засновників стилю модерн (art nouveau) в архітектурі.
 Жозе Рамуш-Орта (1949) — президент Східного Тимору з 20 травня 2022.
 Луїс Орта (1994) — кубинський борець греко-римського стилю.
 Марія Тереза Орта (1937) — португальська письменниця и поетеса, діячка феміністського руху.
 Рікарду Орта (1994) — португальський футболіст.
 Хуліан Орта (1999) — колумбійський борець вільного стилю.

Література 
 Горный Крым. Атлас туриста / ГНПП «Картографія», Укргеодезкартография ; ред.: Д. И. Тихомиров, Д. В. Исаев, геоинформ. подгот. Е. А. Стахова. — К. : ДНВП «Картографія», 2010. — 112 с.
 -